W medycynie synonim objawu 
W logice synonim oznaki lub znak intencjonalny